Государственная граница Армении — линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Армении, пространственный предел действия государственного суверенитета Армении.

Визовая политика 

Территория Армении граничит с 4 государствами-членами ООН. Все участки границы иностранным гражданам разрешается пересекать только на установленных пунктах пропуска с соблюдением всех предусмотренных законом процедур.

Визовая политика Армении очень либеральна. Только гражданам 64 стран (в основном, африканских) необходимо приглашение для выдачи визы. Гражданам остальных стран либо разрешен въезд без визы, либо виза выдается по прибытии в аэропорту. Детальная информация о требованиях к въезду представлена на странице МИДа.

Визы на въезд в непризнанную НКР, связь с которой осуществляется через Лачинский коридор, находящийся под контролем российских миротворческих сил, иностранным гражданам выдаются в Постоянном представительстве НКР в Республике Армения (ул. Наири Зарьяна 17а/2, Ереван, Армения 0051). Въездная виза может быть выдана также в Консульском отделе Министерства иностранных дел НКР в г. Степанакерте (Ханкенди).

Охрана границы 
Охрану государственной границы осуществляют Пограничные войска Армении, а также российские войска. Все сухопутные границы являются охраняемыми. Границу с Турецкой республикой и Ираном охраняют российские военные, сотрудничая с армянскими вооруженными силами.

Границу с Грузией охраняют армянские пограничники, а с Азербайджаном - армянские пограничники и войска полиции Армении.

333 км армяно-турецкой границы охраняют Пограничные войска ПУ ФСБ России. 260 км составляет граница с Грузией. Из них 42 также охраняют российские пограничники. 125 км границы с Ираном охраняют пограничный войска Армении.

Протяжённость границы 

Только 16.7% протяженности международных границ Армении доступны для транзитных перевозок.

Кратчайшее расстояние до мирового океана

Эксклав внутри Азербайджана 

Арцвашен со всех сторон окружён территорией Азербайджана. Этот, тогда армянонаселенный населённый пункт был оккупирован Азербайджаном в 1992 году.

См. также 
 География Армении
 Армяно-иранская граница

Примечания 

Границы Армении